LEGO Chess Masterpiece é um jogo de computador lançado em 2000 pela LEGO Media, para a plataforma PC. É o relançamento do jogo LEGO Chess, de 1998, mas sem o conjunto 2586-1 ("The Crazy LEGO King") de edição limitada nele incluído.

Ver também
Lista de jogos eletrônicos Lego

Ligações externas
Website Oficial

Jogos eletrônicos de Lego
Jogos para computador